Audo ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Audo (* 1946), Bischof der Chaldäisch-katholischen Kirche
 Israel Audo (1859–1941), Bischof der Chaldäisch-katholischen Kirche
 Joseph Audo (1790–1878), Patriarch der Chaldäisch-katholischen Kirche
 Thomas Audo (1855–1918), Bischof der Chaldäisch-Katholischen Kirche, Semitist